Уркан:

 Уркан (Сковородинский район) — посёлок в Амурской области.
 Уркан (Тындинский район) — село в Амурской области.
 Уркан (Зейский район) — село в Амурской области.
 Уркан (Еврейская автономная область) — посёлок в Еврейской автономной области.
 Уркан (станция) — станция в Амурской области.
 Уркан — река в Амурской области, верхний приток Зеи.
 Уркан — река в Амурской области, нижний приток Зеи.
 Уркан — река в Амурской области, приток Керака, притока Уркана.
  — коммуна во Франции, в департаменте Уаза.